Detta är en lista över spel till Nintendo 64

Nintendo 64-spel
Totalt 389 kända licensierade speltitlar släpptes för Nintendo 64 under sin livslängd från 1996 till 2002.

Olicensierade spel

Se även
Lista över spel till SNES
Lista över spel till Wii

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Nintendo 64
Nintendo 64